Cape Jackson bezeichnet:
 Cape Jackson (Grönland) im Nordwesten Grönlands
 Cape Jackson (Neuseeland) im Nordosten  der Südinsel Neuseelands